Hajdemo se voljeti (srp. Хајде да се волимо), srbijanski film. Mješavina je komedije i spotova Lepe Brene. Govori o njezinim i doživljajima njezina benda Slatki greh na jednoj od turneja u SFR Jugoslaviji. Jedan je od najgledanijih srpskih filmova.

Srbijanski filmovi 1980-ih